Een verkeersweg:
 N408 (België)
 N408 (Frankrijk)
 N408 (Nederland), zie Provinciale weg 408
 N408 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing